Трансисьон 2013 () — 92-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2013 на rsssf.com

2013
Чили
Спорт в Чили в 2013 году